Miejscowości w USA:
 Fruitville – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Sarasota
Gminy w USA:
 Fruitville (ang. Fruitville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Currituck